Gambo peut désigner :
 Gambo, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Gambo-Foulbé, une localité du Burkina Faso ;
 Gambo, une ville du Canada ;
 Gambo, une ville de République centrafricaine ;
 Gambo Utse une montagne située à Lhassa, en Chine ;
 , un footballeur ghanéen.

Homonymie de toponyme